Vierkirchen – comune tedesco della Baviera
 Vierkirchen – comune tedesco della Sassonia